Borovany est un toponyme qui peut désigner :

Borovany, une ville du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Borovany, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie